В статье приводятся две таблицы. В первой перечисляются 1118 городов России, за исключением городов, входящих в города федерального значения, во второй — 15 городов, входящих в города федерального значения.

Численность населения указана по итогам переписи населения на 1 октября 2021 года.

Города федерального значения и центры (столицы) регионов выделены цветовой заливкой ячеек.

Города Российской Федерации (кроме городов, входящих в города федерального значения)

Города в составе городов федерального значения 

Города, входящие в города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, не учитываются Росстатом как отдельные населённые пункты.

 Города в составе Москвы
 Зеленоград образует одноимённый административный округ, как населённый пункт он более не рассматривается ни административно-территориальным устройством, ни в территориальной организации местного самоуправления;
 Московский, с 2 посёлками и 6 деревнями образует одноимённое поселение Новомосковского административного округа;
 Щербинка образует одноимённые поселение и городской округ (муниципальное образование) Новомосковского административного округа;
 Троицк образует одноимённые поселение и городской округ (муниципальное образование) Троицкого административного округа. 
Города в составе Москвы не выделяются в территориальной организации местного самоуправления во внутригородских муниципальных образованиях, но выделяются, например, в Федеральной информационной адресной системе, указаны вместе с другими населёнными пунктами в ст. 5 «Описание границ поселений» Закона г. Москвы «О территориальном делении города Москвы».

 Города в составе Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге городами называются некоторые внутригородские муниципальные образования, как населённые пункты они не рассматриваются ни административно-территориальным устройством, ни в территориальной организации местного самоуправления.

 Города в составе Севастополя
 Балаклава входит в Балаклавский район, в соответствии с Законом г. Севастополя «Об административно-территориальном устройстве города Севастополя» имеет статус города, административного центра внутригородского муниципального образования Балаклавского муниципального округа;
 Инкерман также входит в Балаклавский район, в соответствии с Законом г. Севастополя «Об административно-территориальном устройстве города Севастополя» имеет статус города, в территориальной организации местного самоуправления образует отдельное внутригородское муниципальное образование со статусом города.

Галерея

См. также 
 Города России
 Агломерации России
 Список городов России с населением более 100 тысяч жителей
 Список крупных населённых пунктов России, не имеющих статус города
 Список русских городов дальних и ближних

Примечания 

Население России
Города России